est un film américain réalisé par James Clavell, sorti en 1960.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : 
 Réalisation : James Clavell
 Scénario : James Clavell, Daniel Mainwaring
 Musique : Paul Dunlap
 Production : James Clavell
 Durée du film : 95 minutes
 Film en noir et blanc
 Genre : western
 Date de sortie

Distribution 
 Jack Lord : Lincoln 'Linc' Bartlett
 Nobu McCarthy ; Kim Sung
 James Shigeta : Cheng Lu
 Mel Tormé : Le diacre
 Josephine Hutchinson : Ma Bartlett
 Rodolfo Acosta : Shérif Marguelez
 Benson Fong : Wu
 Michael Pate : Révérend Will Allen
 Lilyan Chauvin : Lili Raide
 Don Kennedy : Masters
 Don 'Red' Barry : Cabot
 Lester Matthews : Peter Mott
 Michael Ross : Taffy
 Charles Irwin : Angus
 Tom Kennedy : le barman Jethro
 Tony Young : Cabot
 Natalie Trundy : Susan Allen

Lien externe 
  

Film américain sorti en 1960
Western américain
Film américain en noir et blanc